Первый дивизион Мальты 1918/1919 () — 8-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1918/1919
Мальта
Мальта
1918 год на Мальте
1919 год на Мальте